Santa Rita de Siguas puede hacer referencia a:

Santa Rita de Siguas, localidad peruana capital del distrito homónimo.
 El distrito de Santa Rita de Siguas, uno de los veintinueve que conforman la provincia de Arequipa, ubicada en el departamento hómonimo en el Sur del Perú.